Het ATP-toernooi van Tokio Indoor (officieel het Seiko World Super Tennis) van 1995 vond plaats van 9 tot en met 15 oktober in het Japanse Tokio.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Tokio Indoor
Indoor ATP-toernooi van Tokio